Gillmann ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Gillmann (1904–1967), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Andy Gillmann (* 1963), deutscher Jazzschlagzeuger, Musikpädagoge und Autor
 Ernst Gillmann (1890–1966), deutscher evangelischer Theologe
 Franz Gillmann (1865–1941), katholischer Priester der Diözese Speyer und Theologieprofessor
 Harry Gillmann (1897–1967), deutscher Schauspieler
 Jakob Paul Gillmann (* 1953), Schweizer Schriftsteller und Vermessungsingenieur
 Johann Theodor Gillmann (* 1715; † nach 1766), deutscher Orgelbauer
 Karl Peter Gillmann (1900–1963), deutscher Leichtathlet, Schauspieler und Drehbuchautor
 Kurt Gillmann (1889–1975), deutscher Komponist, Harfenist und Hochschullehrer
 Max Gillmann (1874–1926), deutscher Opernsänger   

Siehe auch:
 Gillman
 Gilman
 Hans-Paul Ganter-Gilmans (1917–1955), Politiker in der SBZ/DDR